Национален отбор по волейбол на Унгария може да се отнася към:
 Мъжки национален отбор по волейбол на Унгария
 Женски национален отбор по волейбол на Унгария